Charlot e la sonnambula – cortometraggio di Charlie Chaplin realizzato alla Keystone (1914)
Charlot nel parco – cortometraggio di Charlie Chaplin realizzato alla Essanay (1915)